Adriaan Swaen (1863-1947), hoogleraar
De Witte Swaen, dwarshuisboerderij

Zie ook
De Swaen (doorverwijspagina)